Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres A et I.

AI

Codes 
 .ai Anguilla (domaine national de premier niveau)
 AI, Anguilla (ISO 3166-1)
 AI, Appenzell Rhodes-Intérieures, demi-canton suisse (ISO 3166-2, liste des principales subdivisions d'un pays — voir ISO 3166-2:CH)
 AI, Air India (code AITA)

Sigles et abréviations 
 Anaphylaxie idiopathique
 Intelligence artificielle (artificial intelligence)
 A.I. Intelligence artificielle, film de Steven Spielberg (2001)
 Adobe Illustrator, logiciel de création d'image vectorielle par Adobe ; .ai est l'extension des fichiers créés par ce programme
 Assurance-invalidité, un des éléments de la sécurité sociale en Suisse
 Accuracy International, firme britannique d'armement
 AI ou A&I, Syndicat Administration et Intendance de l'UNSA éducation (A&I-UNSA)
 Amnesty International
  (a. i.)
 Association Intermédiaire, un type d'association à vocation sociale dans la juridiction française.
Awsomeness Inside : Grande famille légendaire de l'INSA " Legend AI "

Autres sens 

 Ai, l'une des îles de l'archipel des îles Banda en Indonésie ;
 Ai, l'une des îles de l'atoll de Jaluit, dans les Îles Marshall. 
 ai, forme conjuguée du verbe avoir en français ;
 Ai Mac Ollam, barde, fils des Tuatha Dé Danann dans la mythologie celtique irlandaise ;
 AI est une entreprise japonaise spécialisée dans le développement de jeux vidéo.
 Ai, Aí, Aî, Ái, Äi et Ãi, digrammes de l'alphabet latin

Aï 

 L'aï, un animal, également nommé bradype ou plus couramment « paresseux »
 Aï, nom de plusieurs lieux dans la Bible.
 Aï Amano, personnage du manga Video Girl Ai
 La tour d'Aï, sommet des alpes bernoises, dans le canton de Vaud en Suisse
 Aï, prénom masculin de l'Égypte antique
 Aï, titre d'un album de Jacques Higelin.
 L’Aï, une rivière de Russie, affluent de l’Oufa
 Aï (ou Ai), transcription dans l'alphabet latin de trois kanji japonais :
 kanji:愛, « amour »
 kanji:合, « harmonie », « union »
 kanji:藍, « indigo »

Patronymie 
 Aï (ou Ai) est un prénom féminin japonais ;  
 Aï (Ai) Carina Uemura une chanteuse japonaise, appelée aussi AI ;  
 Aï (Ai) Ōtsuka qui est aussi une chanteuse japonaise ;  
 Aï (Ai) Yazawa une mangaka japonaise ;  
 Aï (Ai) est un mannequin japonaise ;  
 Ai Ogawa, nom de plume de la poète américaine Florence Anthony (1947-2010) ;  
 Keiko Ai (阿井 景子) (1932-), écrivaine japonaise.

 Ai est un patronyme chinois porté par :
 Ai Xiaoming (1953-), réalisatrice
 Ai Jing (艾敬) (1969) : chanteuse et peintre ;
 Ai Qing (艾青) (1910-1996) : poète ;
 Ai Weiwei (艾未未) (1957) : artiste contemporain ;  
 Ai Xuan (1947-), artiste peintre chinois.   

Code de canton suisse